Breaching, de l'anglais, enfreindre ou émerger, signifie plusieurs choses:

 en ethnométhodologie, le breaching est une méthode pour faire ressortir des informations
 en biologie, il s'agit du "" de certaines baleines ou requins hors de l'eau.